Hainan puede referirse a:

Geografía
Hainan: provincia insular de la República Popular China.
Prefectura autónoma tibetana de Hainan
Hainan: distrito de la ciudad de Wuhai.
Animales
Gibón de Hainan: especie de primate hominoideo.
Arborófila de Hainan: especie de ave de la familia de los faisánidos.
liebre de Hainan: especie de mamífero lagomorfo.
Otros
Hainan: aerolínea con sede en la ciudad de Haikou.
Hainan: carrera ciclista china que se disputada en la isla de Hainan.
3024 Hainan: asteroide descubierto el 23 de octubre de 1981.
Hainan: etnia de la isla homónima.
Parecido
Hainania: género monotípico de plantas con flores.
Hainania:  especie de peces de la familia de los Cyprinidae.